El término raposa puede referirse a:

 Vulpini, una tribu de mamíferos carnívoros también conocida comúnmente como zorros o raposas.
 Raposa (Maranhão),  un municipio brasileño del estado del Maranhão.
 Raposa (Portugal), una freguesia portuguesa del municipio de Almeirim.